Moraleja kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moraleja (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Moraleja (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar